Улмету има више значења:

 Улмету (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Улмету (Валча), насеље у округу Валча у Румунији